«Камнем по голове» — первый номерной студийный альбом российской панк-рок-группы «Король и Шут». Был записан на Петербургской студии грамзаписи (бывшая студия «Мелодия») в августе-сентябре и выпущен 3 октября 1996 года. Альбом, хоть и не сразу, но снискал огромную популярность как у критиков, так и у любителей русского рока. На песни «Садовник», «Блуждают тени», «Внезапная голова» и «Дурак и молния» были сняты малобюджетные видеоклипы. Позднее из кусков ранних концертов был сделан клип на заглавную песню. В 2016 году Александр Балунов выложил клип на песню «От женщин кругом голова».

История создания 
В декабре 1995 года из армии вернулся Андрей «Князь» Князев, за время службы написавший множество новых текстов, в том числе и заглавную песню будущего альбома. Примерно в то же время к коллективу присоединяется гитарист Яков Цвиркунов. Группа начинает готовить новый материал. Многие песни, которые впоследствии вошли в альбом «Камнем по голове», были впервые исполнены 17 февраля 1996 года на концерте в клубе «Гора». Существует любительская видеозапись этого выступления, на которой видно, что Михаил «Горшок» Горшенёв поёт новые песни «с бумажки». После этого последовало ещё множество выступлений группы в клубах «Полигон», «Гора», «Тень», «Лесопилка» и «Арт-клиника». С каждым концертом зрителей становилось всё больше. В это же время группа «Король и Шут» отметилась выступлениями на фестивалях «No Pops», «RadioFUZZ», «Наполним небо добротой». Также группа выступила на концерте памяти Виктора Цоя 21 июня 1996 года. Именно в это время директор группы Дмитрий Шумный начинает искать лейбл для записи альбома. В итоге остановились на компании Сергея Курёхина, Алексея Ершова и Сергея «Пита» Селиванова «Курицца Records». Примерно в это же время группа снялась в программе «Белая полоса», показанной по «Пятому каналу». Для этой программы была снята репетиция песни «Внезапная голова». Альбом «Камнем по голове» был записан в течение августа и сентября 1996 года на Петербургской студии грамзаписи (бывшая студия «Мелодия». Запись производилась на многоканальный плёночный магнитофон. Альбом был выпущен на компакт-кассетах осенью того же года. У компании «Курицца Records» не было системы дистрибуции, поэтому альбом часто передавался из рук в руки. В магазинах его было очень сложно найти, дальше Петербурга эта кассета тогда не пошла. Презентация альбома прошла в клубе «Ватрушка», располагавшемся в ДК Пищевиков. На концерт пришло более пятисот человек, и совершенно неожиданно для выпускающей компании на этом выступлении было продано около трёхсот кассет «Камнем по голове».

Варианты издания альбома 
Первое издание этой работы включало в себя восемнадцать композиций. Спустя год тот же лейбл «Курицца» переиздал запись на компакт-дисках, дополнив оригинальный материал тремя бонус-треками. Ими стали песни «Мотоцикл», «В доме суета» и «Лесные разбойники». В дальнейшем альбом неоднократно переиздавался как легально, так и нелегально.

В 1998 году запись была переиздана на кассетах компанией Hobgoblin Records. В том же году её выпустит и Caravan records. В 1999 году после процедуры ремастеринга «Камнем по голове» переиздаёт фирма Manchester Files. В дальнейшем появятся несколько лицензионных вариантов этого издания.

В 2007 году альбом переиздаёт фирма грамзаписи «Никитин». Запись в этом варианте издания выходит с двадцать одной композицией и одним видео-бонусом. Им стала запись исполнения песни «Верная жена».

Список композиций 

Неизданный материал из архива Александра Балунова (Переиздание 2020 года).
(*) помечены песни издававшиеся с 1997 года(**) помечено видео издававшееся с 2007 года

Музыканты 
 Михаил «Горшок» Горшенёв — вокал, музыка (кроме 10, 20)
 Андрей «Князь» Князев — вокал, тексты (кроме 7), музыка (10, 17, 20)
 Александр «Балу» Балунов — бас-гитара, музыка (11)
 Яков Цвиркунов — гитара, бэк-вокал
 Александр «Поручик» Щиголев — ударные

Отзывы и критика 
Вот что сказал об альбоме «Камнем по голове» Александр «Чача» Иванов, лидер группы «НАИВ»:
Я увидел там странное влияние калифорнийского поп-панка, преломленное через петербургское видение. При этом сделано на русском языке и очень тематично. Что-то оригинальное сказочно-страшное. Ни у кого до них темой песен не были бесконечно катящиеся отрезанные головы. В какой-то момент это стало моей любимой кассетой. Я ничего о них не знал, кроме названия... 

Группа «Тараканы!» исполнила кавер на песню «Блуждают тени» на фестивале KUBANA 3 августа 2013 года, посвятив её памяти Михаила Горшенёва. При этом лидер группы Дмитрий «Сид» Спирин сказал следующее:
Следующая песня не нашего собственного сочинения, но когда мы её услышали в 1997 году, она нам очень понравилась... 
На прощальных концертах «Короля и Шута» в Москве, прошедших 24 и 25 ноября 2013 года, Дмитрий Спирин исполнил композицию «Камнем по голове».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на  last.fm
 Страница альбома на официальном сайте группы 
 
 
 
 Пушкина В. А. Особенности ритмики песни «Дурак и молния» группы «Король и Шут» //Художественная картина мира в фольклоре и литературе. – 2021. – С. 232.
 Калинина, Л. В. Творчество группы «Король и Шут» в отражении прецедентных медиатекстов / Л. В. Калинина // Язык - текст - дискурс: дискурсивное измерение языковых процессов : сб. науч. ст. по материалам VIII междунар. науч. конф. / М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т) ; отв. ред. Н. А. Илюхина. - Самара : Самар. гуманитар. акад., 2022. - С. 28-35.
 
 Костина А. В. Массовая культура: архаические истоки или «новая религиозность»? //Научные труды Московского гуманитарного университета. – 2009. – №. 105. – С. 17-33.
 Korol I Shut - Like a Stone Over the Head Album Reviews, Songs & More | AllMusic
 КОРОЛЬ И ШУТ - Альбом: Камнем по голове - Звуки.Ру
 Камнем по голове на Яндекс.Музыка
 Смысл песни "Камнем по голове" 

Альбомы группы «Король и Шут»
Дебютные альбомы 1996 года